Auberives est un toponyme qui peut désigner deux communes françaises, situées dans le département de l'Isère en région Rhône-Alpes :

 Auberives-en-Royans,
 Auberives-sur-Varèze.